Для передачи исландских имён, названий и непереводимых терминов в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Правила передачи 

За исключением указанных выше правил для ll и nn, двойные исландские согласные буквы передаются соответствующими двойными русскими.

Имена с úr или á 
В исландском языке встречаются имена с конструкциями A á B или A úr B, которые означают «А из Б», где Б — название места, обычно хутора. Подобные конструкции по-русски можно передавать двумя способами:
 для современных имён — «А ау/ур <Б в исландском дательном падеже» (то есть прямая транскрипция исландского). Например Guðmundur á Hólum → «Гвюдмюндюр ау Хоулюм».
 для древнеисландских имён — «А из <Б в русском родительном падеже от исландского именительного>». Например Guðmundr á Hólum → «Гудмунд из Хоулара» (поскольку по-исландски, Hólum — дательный падеж слова Hólar).

Ударение 
При необходимости указания ударения в русском тексте учитывается, что главное ударение в исландских словах всегда падает на первый слог (например, Kerling → Ке́длинг). В многосложных словах имеются дополнительные ударения, как правило, с чередованием ударных и безударных слогов; в составных словах дополнительное ударение падает на первый слог второго компонента (например, Öræfajökull → Э́райвайё̀кюдль).

Передача древнеисландских имён 
При передаче древнеисландских имён традиционно опускается окончание именного падежа -r и удвоенное (из-за ассимиляции -r) в конце слова l и n: Guðmundr → Гудмунд, Hallr → Халль, Steinn → Стейн. Другие окончания (например -ir) не опускаются. Но при передаче имён современных персоналий (даже совпадающих по правописанию с древнеисландским), окончание именного падежа всегда сохраняется.

Отличия транскрипции, традиционно используемой в русских переводах древнеисландских произведений, от транскрипции современного исландского:

Литература 
 
 
 
 Исландское произношение:

Ссылки 
 Передача древнеисландских онимов в русских текстах

Примечания

См. также 
 Датско-русская практическая транскрипция
 Норвежско-русская практическая транскрипция
 Фарерско-русская практическая транскрипция
 Шведско-русская практическая транскрипция

Исландский язык
Практическая транскрипция с русским языком